Coelodonta thibetana — вымерший вид носорогов. Обитали на территории Китая (Тибет) в промежутке от 4,2 до 3,2 миллионов лет назад (плиоцен). Вид известен по единственной находке — голотипу IVPP no. 15908, состоящему из полного черепа и нижней челюсти и шейных позвонков. Образец найден в формации Занда в Китае (Тибет). Вид описали Tao Deng, Xiaoming Wang, Mikael Fortelius, Qiang Li, Yang Wang, Zhijie J. Tseng, Gary T. Takeuchi, Joel E. Saylor, Laura K. Säilä и Guangpu Xie в 2011 году.

Филогения 
Coelodonta thibetana является базальным видов рода Coelodonta согласно следующей кладограмме:

Примечания 

Вымершие носороговые
Млекопитающие плиоцена
†
Фоссилии, описанные в 2011 году